Kujbišev [kujbíšev] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Ку́йбышев).

 Nikolaj Vladimirovič Kujbišev (1893—1938), ruski vojskovodja, brat Valerjana Vladimiroviča.
 Valerjan Vladimirovič Kujbišev (1888—1935), ruski revolucionar, politik in državnik, brat Nikolaja Vladimiroviča.

Kraji 

 Kujbišev - mesto v Novosibirski oblasti, Rusija.
 Kujbišev, Volgograjska oblast - naselje v Volgograjski oblasti, Rusija.
 Kujbišev, Armenija - mesto v Armeniji, nekdaj Pokrovka.
 Kujbišev, Ahdžabedinski rajon - vas v Ahžabedinskem rajonu, Azerbajdžan.
 Kujbišev, Imišlinski rajon - vas v Imišlinskem rajonu, Azerbajdžan.
 Kujbišev - nekdanje ime
 mesta Samare med letoma 1935 in 1991.
 mesta Bolgar v republiki Tatarstanu, Rusija med letoma 1935 in 1991.
 mesta Hagarcin, Armenija med letoma 1940 in 1992.
 vasi in občine Olcalar, Azerbajdžan.

Drugo 
 motorna ladja razreda valerjan kujbišev - razred ruskih rečnih potniških ladij.

Glej tudi 
 Kujbiševo
 Kujbiševski